Кала ( [kɑːˈlə]) — санскритське слово, що означає «час», а також божество в індуїзмі, персоніфікація циклічності часу. Крім того, слово використовується як одне із імен Ями.

Калла або кала () — багаторічна трав'яниста рослина родини ароїдних, образки болотяні.

Географічні назви

 Кала () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Уельва.
 Кала () — місто в Німеччині.
 Кала () — селище в Азербайджані.
 Кала — село, Рутульський район Дагестану, Росія
 Кала — село, Дербентський район Дагестану, Росія

Див. також
Калі